Le nom pluriel Marses (en latin Marsi, -ōrum) désigne deux peuples de l'Antiquité :

 Les Marses, peuple antique du Latium, 
 Les Marses, peuple germain;

Homonymie